Лебеда может означать:

 Лебеда — род двудольных растений семейства Маревые.
 Лебеда, Михаил Яковлевич (XIX век) — художник, академик живописи животных Императорской Академии художеств.
 Лебеда, Отакар (1877—1901) — чешский художник.
 Лебеда (река) — река в Белоруссии.

См. также 
 Лебеда раскидистая